Die Abkürzung CAWS steht für:
 Das Close-Assault-Weapon-System-Programm, ein Waffenentwicklungsprogramm im Rahmen des Small Arms Master Plan, siehe Small Arms Master Plan#Close-Assault-Weapon-System-Programm 
 Continuous Automatic Warning System, ein elektronisches Zugsicherungssystem

Caws ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Ann Caws (* 1933), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin

CAWS